Берхтесгаден:

 Берхтесгаден — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Берхтесгаден — единственный высокогорный национальный парк Германии в Альпах.
 Берхтесгаден — район в Германии. Центр района — город Бад-Райхенхалль. Район входит в землю Бавария.